Николай Юлианович Ганкевич (; 16 мая 1869, Снятын, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия — 31 июля 1931, Шкло, Львовское воеводство, Польская Республика) — украинский общественно-политический деятель, журналист. Один из организаторов рабочего движения в Галиции.

Биография 
Сын священника. После окончания гимназии в Тернополе, изучал философию и право во Львовском университете. После окончания учёбы в университете работал помощником прокурора.

Во время учёбы в университете увлёкся социалистическими идеями, принимал активное участие в политической и общественной деятельности, был членом организации «Академическое братство». Поддерживал радикальное движение в Галиции, которое начало развиваться под влиянием Михаила Драгоманова, участвовал в создании первой украинской политической партии — Русско-украинской радикальной партии (РУРП).

Был представителем социал-демократического направления в радикальном движении и молодёжного марксистского крыла РУРП (наряду с Юлианом Бачинским. В 1893 году избран делегатом съезда «славянской поступовой молодежи» в Вене, в 1894 году — участник съезда социалистической молодежи в Брюсселе.

В 1897 году начал издавать газету «Robitnyk». В том же году вступил в Польскую социал-демократическую партию Галиции и Силезии-Цешина (PPSD).

В 1899 году стал одним из основателей и лидером Украинской социал-демократической партии (УСДП), как автономной секции Социал-демократической рабочей партии Австрии. Был членом исполнительного комитета УСДП и его председателем с 1903 года.

Был избран делегатом на съезд Берне, где выступил с речью о национальном вопросе, в частности защищал право рабочих добиваться национальной автономии каждой нации, предложил своё видение национальной программы.

В 1900—1907 годах — редактор центральных печатных органов УСДП «Воля», «Земля і воля». В 1903—1904 годах сотрудничал с Революционной украинской партией и её Закордонным комитетом, принимал участие в работе 4-ого Амстердамского и 6-го Штутгартского конгрессах Второго интернационала.

Редактировал газету «Воля». Выступал на собраниях с речами, с публичными лекциями на собраниях перед украинскими и польскими аудиториями.

Во время Первой мировой войны, вместе с Костем Левицкии и Михаилом Павликом входил в руководство Главной украинской рады (1914—1915), заместитель председателя Главной украинской рады (1915—1918).

Член Украинского Национального Совета Западно-Украинской Народной Республики (1918). Сотрудничал с Союзом освобождения Украины. Противник польско-украинской войны.

Во время существования Польской Республики после перехода Украинской социал-демократической партии на коммунистические позиции был исключён из партии вместе с несколькими другими активистами, после чего вступил в Польскую социалистическую партию.

С именем М. Ганкевича связывана история борьбы галицкого пролетариата.

Похоронен во Львове.

Избранные труды 
 З перед двайцяти літ: початки української соціял-демократії в Галичині / Микола Ганкевич // Калєндар «Впереду»: 1920. — Львів, 1920. — С. 71-82.
 Соціялістичний Інтернаціонал і Війна. — Софія, 1915. — 31 с.
 Про жіночу неволю в історичнім розвою. — Торонто: Робітнича книгарська і вид. спілка, 1918. — 80 c.
 Niepodległość Polski. — Warszawa, 1910. — 59 s.

Литература 
 Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. 1848—1914, ч. 2. Львів, 1927
 «Українське питання» в Російській імперії (кінець XIX — початок ХХ ст.), ч. 2. К., 1999.

Ссылки 
 Микола Ганкевич
 

Политики Украины
Политики Польши
Социалисты Украины
Деятели ЗУНР
Члены Польской социалистической партии
Публицисты Украины
Выпускники Львовского университета
Похороненные во Львове
Марксисты